Nothing to Do With Us è il terzo album dei The Goodies pubblicato nel 1976.

Tracce